Грант, Дэниел:
 Грант, Дэниел (род. 1993) — кёрлингист.
  (1826—?) — политик.